Bickmore steht für:

 Bickmore (West Virginia), ein Ort im Clay County (West Virginia), im US-Bundesstaat West Virginia

Bickmore ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bickmore (1927–2015), US-amerikanische Autorin